Die Tennis-Wettbewerbe bei den XVI. Spielen der kleinen Staaten von Europa in Island wurden vom 2. bis 6. Juni 2015 ausgetragen.

Es wurde kein dritter Platz ausgespielt, beide Halbfinalisten bekamen eine Bronzemedaille. Eine Ausnahme stellt das Damendoppel dar, wo wegen der geringen Teilnehmerzahl nur Gold und Silber vergeben wurde.

Herren

Einzel

Doppel

Damen

Einzel

Doppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks und Quellen 
 Draw Herreneinzel (englisch)
 Draw Herrendoppel (englisch)
 Draw Dameneinzel (englisch)
 Draw Dameneinzel (englisch)
 Draw Mixed-Doppel (englisch)

Tennis
Tennisturnier 2015
Tennisturnier in Reykjavík